Ёжики может означать:
 Ежовые — семейство млекопитающих отряда насекомоядных.
 Ежиные или Настоящие ежи — подсемейство млекопитающих семейства ежовых, характерным признаком этого подсемейства является наличие игл.
 Ёжики — деревня в Жабинковском районе Брестской области Белоруссии.
 Ёжик в тумане — советский мультфильм (1975).